Кумсай — название населённых пунктов в Казахстане:

 Кумсай (до 2009 г. — Новосергеевка) — село в Алгинском районе Актюбинской области.
 Кумсай — село в Мартукском районе Актюбинской области.
 Кумсай (быв. Новая Жизнь) — село в Кумжарганском сельском округе Мугалжарского района Актюбинской области.
 Кумсай — село в Кумсайском сельском округе Мугалжарского района Актюбинской области.
 Кумсай — село в Темирском районе Актюбинской области.

 Кумсай — месторождение нефти в Актюбинской области.